Лаборд:

Топоним 
 Лаборд () — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Лаборд () — коммуна во Франции, департамент Од

Персоналии 
 Лаборд, Александр Луи Жозеф (1773—1842) — французский археолог, политический деятель и путешественник, граф Империи.
 Лаборд, Гаэтан (род. 1994) — французский футболист.
 Лаборд, Жан (1918—2007) — французский писатель, журналист и киносценарист.
 Лаборд, Жан-Батист (1769—1809) — французский полковник.
 Лаборд, Жермен (1905—не ранее 1934) — французская актриса, модель, победительница национального конкурса красоты Мисс Франция 1929.
 Лаборд, Катрин (род. 1951) — телеведущая, французская актриса и писательница.

См. также 
 Лаборде